Franking ist

ein Ortsname:
 Franking, Gemeinde in Oberösterreich
 Franking (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Franking (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

ein bayerisches Adelsgeschlecht:
 Franking (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Fränking